

Sigle 
 Video Disk Recorder – software Linux per utilizzare un computer come personal video recorder
 Virtual Data Room – modalità di fornitura di informazioni in operazioni di cessioni di aziende o rami di esse
 Voltage Dependent Resistor – dispositivo di protezione contro le sovratensioni. Nome alternativo usato per il varistore
 Voyage data recorder – registratore dei dati di viaggio (scatola nera delle navi)

Codici 
 VDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Villa Dolores (Argentina)
 VDR – vecchio codice ISO 3166-1 alpha-3, ora ritirato, del Vietnam del Nord